Qassinnguit bezeichnet:
 Qassinnguit, Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassinnguit (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qassinnguit (Fjord, Nuuk) (auch Sarfat Iluata Qinngua Avannarleq), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland